Sainte ist ein Namensteil folgender Personen:

 Alexandre François Bruneteau de Sainte Suzanne (1769–1853), französischer Politiker
 André Sainte-Laguë (1882–1950), französischer Mathematiker
 Buffy Sainte-Marie (* 1941), kanadische Musikerin, Komponistin, Darstellende Künstlerin, Lehrerin und Sozialaktivistin indianischer Abstammung
 Charles de Sainte-Maure (1610–1690), französischer Adliger, Gouverneur des Grand Dauphin
 Charles-Augustin Sainte-Beuve (1804–1869), französischer Schriftsteller
 Claire Sainte-Soline (1897–1967), französische Schriftstellerin
 Claudia Sainte-Luce (* 1982), mexikanische Autorin, Schauspielerin und Filmemacherin
 Erika Sainte (* 1981), belgische Schauspielerin
 Henri Étienne Sainte-Claire Deville (1818–1881), französischer Chemiker
 Jacques Balthazar Brun de Sainte-Catherine (1759–1835), französisch-russischer Schiffbauer
 Jean-Chrysostôme Bruneteau de Sainte-Suzanne (1773–1830), französischer General
 Lucien Sainte-Rose (* 1953), französischer Sprinter
 Louis-Clair Beaupoil de Sainte-Aulaire (1778–1854), französischer Diplomat und Neuzeithistoriker
 Maurice Marie-Sainte (1928–2017), französischer Geistlicher, Erzbischof von Saint-Pierre und Fort-de-France
 Monsieur de Sainte-Colombe, französischer Gambist und Komponist
 Monsieur de Sainte-Colombe (der Jüngere), französischer Gambist und Komponist
 Osvaldo Sainte Marie Soruco (1913–1998), chilenischer Politiker
 Philippe-Auguste de Sainte-Foy (1721–1795), französischer Offizier und Schriftsteller
 Pierre Rémond de Sainte-Albine (1699–1778), französischer Historiker und dramatischer Schriftsteller
 Rémi Sainte-Marie (1938–2022), kanadischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Lilongwe
 Scévole (I.) de Sainte-Marthe (1536–1623), französischer Schriftsteller in französischer und neulateinischer Sprache
 Valentine de Sainte-Aldegonde (1820–1891), französische Adlige und durch Heirat Herzogin von Dino

Siehe auch:
 Saint